Romanov – dinastia imperiale russa

Persone

Altro
 Romanov – azienda di distillati russa
 Romanov – razza ovina

Pagine correlate
 Romanova
 Romanoff (disambigua)